Баграт (; ):

 Баграт I — царь Абхазии в 861—873 и 887—893 годах из династии Аносидов
 
 Баграт IV — грузинский царь (1027—1072)
 Баграт IV — царь Имеретии (1589—1590)
 Баграт VI — в Имеретии Баграт II (1439—1478), царь Имеретии (1463—1466), царь Грузии (1466—1478)
 Баграт VII — хан (по грузинским источникам, царь) Картли (1615—1619)
 Баграт V Слепой — царь Имеретии (1660—1661, 1663—1668, 1669—1678, 1679—1681)
 Баграт Камсаракан — армянский князь, родной брат Васил Гоха